Arturo Pagliai (1852-1896) – pittore italiano
 Ugo Pagliai (1937) – attore italiano